Roger Dean (kunstenaar), een Brits kunstenaar
Roger Dean (gitarist), een Brits gitarist en leraar
Roger Dean (musicus), een jazzpianist
Roger Dean (politicus), een Australisch politicus